Ciglenica (Popovača), selo u Općini Popovača
 Ciglenica (Garešnica), naselje koje pripada Gradu Garešnici
 Ciglenica Zagorska, selo u Općini Sveti Križ Začretje
 Ciglenica (Trešnjevka), naselje u Gradskoj četvrti Trešnjevka – sjever u Zagrebu